Steelton ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Steelton (Illinois)
 Steelton (Minnesota)
 Steelton (Ohio)
 Steelton (Pennsylvania)
 Steelton (West Virginia)